Сто́жар (діал. сте́жір) — обгороджене місце, де стоять стоги сіна. Інше значення: «стіг сіна», «копиця». Діалектне сте́жар означає «поміст під стогом».

Література 
 Стожар - роман української письменниці Ярини Каторож виданий у 2017 році у видавництві "НК-Богдан". Це перша книга з трилогії "Палімпсест".

Примітки

Див. також
 Стожари (значення)